Pedro García puede referirse a:

 Pedro García Aspillaga (1960-), médico y político chileno;
 Pedro García Barreno (1943-), médico, investigador y académico español;
 Pedro García Cabrera (1905-1981), poeta y periodista español perteneciente a la Generación del 27;
 Pedro García de Ambroa (s. XIII), trovador español (gallego);
 Pedro García de Benavarre o Benabarre (s; XV), pintor del gótico activo en Aragón y Cataluña, documentado entre los años 1445 y 1485;
 Pedro Andrés García (1758-1833), militar y funcionario español de larga trayectoria en el Virreinato del Río de la Plata;
 Pedro García Ferrer (1583-1660), pintor y arquitecto español del barroco;
 Pedro García García, político socialista español;
 Pedro García Arias, (1909-1980), periodista deportivo argentino nacionalizado paraguayo;
 Pedro García Garozzo, (1948), periodista deportivo paraguayo 
 Pedro García Gimeno, (1969), periodista español;
 Pedro Alexandro García (1974-), futbolista peruano
 Pedro García Aguado (1968-), waterpolista español - medallista olímpico;
 Pedro García Barros (1946-), futbolista y entrenador de fútbol chileno;

 Pedro Tercero García, personaje de la novela "La casa de los espíritus" de la escritora chilena Isabel Allende.